Сысу́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Сысуев, Василий Алексеевич (род. 1948) — российский ученый.
 Сысуев, Дмитрий Михайлович (род. 1988) — российский футболист.
 Сысуев, Олег Николаевич (род. 1953) — российский бизнесмен и политик.
 Сысуев, Сергей Григорьевич (1915—2009) — советский военный деятель.
 Сысуев, Юрий Николаевич (род. 1949) — российский адмирал.